Senat von Beust bezeichnet folgende Landesregierungen Hamburgs unter Ole von Beust:

 Senat von Beust I: von 2001 bis 2004
 Senat von Beust II: von 2004 bis 2008
 Senat von Beust III: von 2008 bis 2010